Narok peut désigner  :

Cinéma
 Narok, film thaïlandais sorti en 2005 ;

Toponyme

Narok, comté kényan de la province de la vallée du Rift ;
 Narok, ville kényane et chef-lieu du comté de Narok.

Narok, village du voïvodie d'Opole

Voir aussi
Rag'narok, jeu de figurines de l'univers d'Aarklash

Homonymie de toponyme